Михаил Калмыков:
 Калмыков, Михаил Васильевич (1888—1938) — участник Гражданской войны, красногвардеец, командир Богоявленского отряда, затем командир Приморского корпуса.
 Калмыков, Михаил Павлович (род. 1944) — ученый, предприниматель, государственный деятель.